Un petit coin aux cieux peut faire référence à :
Un petit coin aux cieux (Cabin in the Sky), comédie musicale américaine de Vernon Duke (musique), John La Touche (lyrics) et Lynn Root (livret), créée à Broadway en 1940 ;
Un petit coin aux cieux (Cabin in the Sky), film musical américain réalisé par Vincente Minnelli et Busby Berkeley (non crédité), sorti en 1943, adaptation de cette comédie musicale.